Капский лев () — подвид льва, обитающий в Южной и Восточной Африке. В этой части Африки популяции львов вымерли в Лесото, Джибути и Эритрее и находятся под угрозой потери мест обитания и охоты, убийства местными жителями в отместку за потерю домашнего скота, а в некоторых странах и трофейной охоты. С начала XXI века популяции льва в охраняемых районах с интенсивным управлением в Ботсване, Намибии, ЮАР и Зимбабве увеличились, но сократились в восточноафриканских местах обитания. В 2005 году была разработана «Стратегия сохранения льва для Восточной и Южной Африки».

Характеристики 
Средняя длина тела самцов составляет 2,47—2,84 м, а масса от 150 до 225 (в среднем 187,5 кг) в южной части Африки и 145,4—204,7 кг (в среднем 174,9 кг) в Восточной Африке. Самки в среднем 83—165 кг в южной части Африки и 90—167,8 кг в Восточной Африке. Самцы в северном национальном парке Крюгера весили около 200 кг, тогда как самки весили около 143,52 кг, а самцы в южном национальном парке Крюгера весили около 186,55 кг, а самки — 118,37 кг, хотя в то время в Южном парке была вспышка туберкулеза. Скелетные мышцы составляют 58,8 % веса тела льва.

Самый крупный известный лев достигал 3,35 м. Исключительно тяжелый самец льва близ горы Кения весил 272 кг. Сообщается, что самым длинным диким львом был самец, застреленный вблизи национального парка Мукуссо на юге Анголы в 1973 году. Лев-людоед, застреленный в 1936 году в восточном Трансваале, весил около 313 кг и считался одним из самых тяжелых диких львов В 1963 году два льва, убитые в Танзании, весили 320 и 360 кг.

Таксономия 
Felis (Leo) melanochaitus было научным названием, предложенным Чарльзом Гамильтоном Смитом в 1842 году, по образцу льва из южноафриканской провинции Кейп. В XIX и XX веках несколько натуралистов описали зоологические образцы из Южной и Восточной Африки и предложили следующие подвиды:

 , основанный на двух образцах льва из Сомали
  (массайский лев), основанный на двух львах, убитых возле Кибайи и реки Гуруи в Кении
 , основанный на двух львах мужского пола из окрестностей горы Килиманджаро
 , лев из Эфиопского нагорья, подаренный Теодору Рузвельту
  (угандийский лев), шкура льва из Кампалы, Уганда
  (катангский лев), самец лев из провинции Катанга в Конго
 , лев-самец из района Лайм-Спрингс, Сотик, на восточном берегу озера Виктория
  (трансваальский лев), взрослый самец из Песчаного заповедника Саби, названный в честь Пола Крюгера
  (калахарский лев), лев-самец из Калахари, собранный экспедицией Верне-Ланга в Калахари.
 , два льва из Сомали, один в Музее естественной истории в Вене, возникший в Веби-Шабель, другой — в немецком зоопарке, который был импортирован из внутренних районов Могадишо.

Спор о действительности этих предполагаемых подвидов продолжался среди натуралистов и кураторов музеев естествознания до начала XXI-го века. В XX-м веке, некоторые авторы поддержали мнение о капском льве, являющемся отдельным подвидом. В 1939 году американский зоолог Аллен также признал F. l. bleyenberghi, F. l. krugeri и F. l. vernayi как действующие подвиды в южной части Африки, а F. l. hollisteri, F. l. nyanzae и F. l. massaica как действующие подвиды в Восточной Африке.

Покок отнес льва к роду Panthera в 1930 году, когда писал о азиатских львах. Эллерман (Ellerman) и Моррисон-Скотт (Morrison-Scott) признали только два подвида львов в царстве Палеарктики, а именно африканского P. l. leo и азиатского P. l. persica. Различные авторы признали от семи до 10 африканских подвидов льва. Другие следовали классификации, предложенной Эллерманом и Моррисоном-Скоттом, признавая два подвида, включая один в Африке.

В 1970-х годах научное название P. l. vernayi считался синонимом P. l. krugeri. В 1975 году Вратислав Мазак (Vratislav Mazák) выдвинул гипотезу о том, что капский лев эволюционировал географически изолированным от других популяций Большим Уступом. В начале XXI-го века гипотеза Мазака о географически изолированной эволюции капского льва была подвергнута сомнению. Генетические обмены между популяциями в регионах Кейп, Калахари и провинции Трансвааль и на дальнем востоке считаются возможными через коридор между Большим Уступом и Индийским океаном.

В 2005 году авторы «Млекопитающих видов мира» признали P. l. bleyenberghi, P. l. krugeri, P. l. vernayi, P. l. massaica, P. l. hollisteri и P. l. nyanzae как валидные таксоны. В 2016 году эксперты Красного списка МСОП включили все популяции африканских львов в P. l. leo.

С 2017 года выделяют два львиных подвида:
 P. l. melanochaita — популяции львов в современных ареалах южной и восточной Африки,
 P. l. leo — включает популяции львов в Северной, Западной и Центральной Африке и Азии.

Примечания 

Львы